Владимир Окунев:
 Окунев, Владимир Александрович (1930—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Окунев, Владимир Викторович (род. 1948) — глава администрации города Читы.